Barnes Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Barnes Mountain (Alaska)
 Barnes Mountain (Colorado)
 Barnes Mountain (Kalifornien)
 Barnes Mountain (Kentucky)
 Barnes Mountain (Tennessee)
 Barnes Mountain (Texas)